Duitsland:
Breitenbach (Eichsfeld), een plaats in de deelstaat Thüringen
Breitenbach am Herzberg, een gemeente in de deelstaat Hessen
Breitenbach (Palts), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Breitenbach (Sangerhausen), een dorp in de Landkreis Mansfeld-Südharz, deelstaat Saksen-Anhalt.
Breitenbach (Wetterzeube), een Ortsteil van de gemeente Wetterzeube in de deelstaat Saksen-Anhalt
Breitenbach (Maroldsweisach), een Ortsteil in Beieren

Frankrijk:
Breitenbach (Bas-Rhin), een gemeente in het departement Bas-Rhin
Breitenbach-Haut-Rhin, een gemeente in het departement Haut-Rhin

Zwitserland:
Breitenbach (Zwitserland), een gemeente en plaats in het kanton Solothurn

Personen
 Breyten Breytenbach (1939), een Zuid-Afrikaanse dichter
 Josef Breitenbach (1896-1984), een Duitse/Amerikaanse fotograaf
 Paul von Breitenbach (1850-1930), een Duitse politicus